Marajo steht für folgende geographische Objekte:
 Marajó, brasilianische Insel

Marajo ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Marajo (Johnny Daniel Marajo; * 1993), Fußballspieler aus Martinique